Burg Rechenberg steht für:

 Burg Rechenberg (Westheim), Reste einer Burg oberhalb des Ortsteils Ostheim der Gemeinde Westheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern
 Burgruine Rechenberg, Reste einer Höhenburg über der Freiberger Mulde im Osten der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle im Landkreis Mittelsachsen
 Schloss Rechenberg, eigentliche Burg bei Rechenberg, Ortsteil der Gemeinde Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg